Астудильо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Серрато-Палентино. Занимает площадь 122,95 км². Население — 1117 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.

Покровителем города считается святой Матияс.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Ayuntamiento de Astudillo 
 Colegio Público de Astudillo 
 
 
 
 Triatlon Astudillo 
 

Муниципалитеты Паленсии